Сезон 2018/2019 стал для Интера 103-м в Чемпионате Италии.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

 №3 навечно закреплен за Джачинто Факкетти
 №4 навечно закреплен за Хавьером Дзанетти

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

Убытки:72.500.000

Зима 

Убытки:0

Ушли из клуба

Лето 

Прибыль:56.000.000

Зима 

Прибыль:0

Общие убытки:72.500.000

Общий прибыль:56.000.000

Разница:16.500.000

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Италии

1/8 финала

1/4 финала

Лига чемпионов

Групповой этап

Лига Европы

Плей-офф

1/16 финала

1/8 финала

Статистика

Бомбардиры

Ссылки